20/20 — пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys. Пластинка вышла в феврале 1969 года на Capitol Records и заняла 68-е место в американском хит-параде журнала Billboard.

Обзор 
«20» в названии альбома является указанием на то, что это 20-я долгоиграющая пластинка в истории ансамбля (включая концертный альбом и три сборника). Брайан Уилсон участвует в создании альбома лишь эпизодически. В его отсутствие Деннису и Карлу Уилсонам переходит полный контроль над процессом звукозаписи. Записи проходят в домашней студии Брайана Уилсона; сам он большей частью проводит в спальной на верхнем этаже, слушая группу внизу и спускается лишь, когда думает, что может что-то улучшить в их исполнении.

Альбом открывается композицией «Do It Again», ставшей летом 1968 года редким в этот период хитом группы (20-е место). Инструментальная пьеса «The Nearest Faraway Place», богато аранжированная в духе Pet Sounds, была первой собственной композицией Брюса Джонстона в дискографии группы. «Never Learn Not to Love» была написана Деннисом Уилсоном в сотрудничестве с эксцентричным музыкантом Чарльзом Мэнсоном, жившим вместе со своей «семьёй» в то время в особняке Уилсона. Через полгода после выхода альбома Мэнсон был арестован как организатор массовых убийств в Голливуде.

Песня «All I Want To Do» выделяется среди прочих своим хард-рок-звучанием, нетипичным для группы.

Завершающие пластинку «Our Prayer» и «Cabinessence» были взяты из невышедшего альбома Smile (1966—67) и доработаны во время сессий к 20/20. В альбом также вошли несколько кавер-версий: «I Can Hear Music» The Ronettes (выпущенный сингл занял 24-е место); «Bluebirds Over the Mountain» Ричи Валенса и «Cottonfields» Ледбелли. Однако Алан Джардин не был удовлетворён альбомным вариантом «Cottonfields», записанным под руководством Брайана Уилсона, и по его предложению группа перезаписала композицию 15 августа 1969 года. Новая версия вышла на сингле 20 апреля 1970 года. Беспрецедентно низкая популярность группы в США в это время сказалась на судьбе пластинки: сингл не попал в хит-парад журнала Billboard. Но за рубежом «Cottonfields» ожидал большой успех: 1-е места в Австралии, ЮАР, Швеции и Норвегии; верхние строчки хит-парадов Великобритании, Дании, Родезии, Японии, Испании и др.

Список композиций 

В 1974 году альбом был издан в составе двойного комплекта с тринадцатым альбомом Wild Honey и в другой обложке. В 1990 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе с альбомом Friends. Это издание также включало дополнительные песни: «Break Away», «Celebrate the News», «We’re Together Again», «Walk on By» и попурри «Old Folks at Home» / «Ol’ Man River».

Альбомные синглы 
 «Do It Again» / «Wake the World» (Capitol 2239; 8 июля 1968; № 20)
 «Bluebirds Over the Mountain» / «Never Learn Not to Love» (Capitol 2360; 2 декабря 1968; № 61)
 «I Can Hear Music» / «All I Want to Do» (Capitol 2432; 3 марта 1969; № 24)
 «Cottonfields» / The Nearest Faraway Place" (Capitol 2765; 20 апреля 1970; № 103)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы, записанные на Gold Star Studios
Альбомы, спродюсированные Брайаном Уилсоном
Альбомы, записанные на Capitol Studios
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы, записанные на домашней студии